Halfway House est un terme pouvant désigner:

Arts et divertissements

Film et télévision
The Halfway House, film dramatique britannique de 1944
The Halfway House, film sorti en 2004
A Halfway House Christmas, film américain de 2005

Musique
Halfway House, album de 2008 du rappeur Joe Budden
Halfway House, chanson de 1985 de l'album Rhythm & Romance de Rosanne Cash
Halfway House, chanson de l'album Volume 1 du groupe CKY

Littérature
Halfway House, nouvelle d'Ellery Queen

Toponyme

Halfway House Estate, banlieue de Johannesbourg

Halfway House, village du Shropshire

Halfway House Corners, communauté du comté de Norfolk en Ontario
Halfway House, municipalité de Terre-Neuve-et-Labrador

Halfway House, communauté du comté de Kern en Californie
Half Way House, établissement historique situé à Chatham, Massachusetts
Half-Way House, maison historique situé à Parkton, Maryland
Halfway House, maison historique situé à Columbus, Montana
Halfway House Outlier, site archéologique situé dans le Nouveau-Mexique
Halfway House, territoire du comté de Montgomery en Pennsylvanie

Voir aussi

Halfway Houses, village de l'île de Sheppey en Angleterre

Homonymie de toponyme